een soort gevulde koek, meer bepaald de soort die ook pencee of amandelring wordt genoemd
 Rondo (dicht- en muziekvorm), een dicht- en muziekvorm
 Frans rondo
 Weens rondo of klassiek rondo
 Rondo, een druivenras
 Rondo Records, voormalig Amerikaans platenlabel, vooral actief in de jaren '50 en '60
 Rondo (televisieprogramma), Nederlands voetbalprogramma van Ziggo Sport

Geografie:
 Rondo (Arkansas), een plaats in de Amerikaanse staat Arkansas
 Rondo (Burkina Faso), een dorpje in Burkina Faso
 Rondo (eiland), een eilandje behorend tot Sabang (West-Sumatra, Sumatra, Indonesië)
 Rondo (Haïti), een dorpje in Haïti
 Rondo (Michigan), een dorpje in Cheboygan County (Michigan, Verenigde Staten)
 Rondo (Miller County), een dorpje in Miller County (Arkansas, Verenigde Staten)
 Rondo (Tanzania), een dorpje in Tanzania
 Rondo (Virginia), een dorpje in Pittsylvania County (Virginia, Verenigde Staten)

Zie ook 
 Rondeel (doorverwijspagina)
 Rondon (doorverwijspagina)
 Ronno, gemeente in Frankrijk